Qal‘eh Jūq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalajābād, ort, Zanjan, 
 Kūh-e Qālā Jakh Dāghī, berg, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar